Iván Saturni (Bigand, Provincia de Santa Fe, ) es un piloto argentino de automovilismo de velocidad, actualmente retirado.

Inició su carrera deportiva en 2004. Fue campeón de la Clase 2 del Turismo Nacional en 2006. En la Clase 3 corrió de forma interrumpida entre 2007 y 2018 y ganó tres carreras. Entre 2008 y 2010 también corrió en TC Pista. Por otra parte, participó en dos carreras de TC 2000.

En 2014 fundó el Saturni Racing, que compite en ambas clases del TN. Se retiró como piloto tras la temporada 2018.

Resultados

Turismo Competición 2000

Copa de Pilotos Privados

Copa Endurance Series

Notas

Referencias 

Pilotos de automovilismo de Argentina
Pilotos de Turismo Competición 2000
Pilotos de Turismo Nacional